Сен-Себастья́н-сюр-Луа́р () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 5 км на схід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006) поданий у таблиці :

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 10871 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 24727,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Джованні Сіо (*1989) — відомий івуарійський футболіст, нападник.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Себастьян-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Себастьян-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Себастьян-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Атлантична Луара